Hrvatski glas Berlin je internet portal za Hrvate u Berlinu. Portal je počeo izlaziti 1. siječnja 2010., a izdaje ga diplomirana novinarka Sonja Breljak, inače suradnica Slobodne Dalmacije, Žive Zajednice, časopisa Matica, Hrvatske matice iseljenika, Migrapolisa, časopisa Bonskog instituta za migracijska kretanja, kao i brojnih drugih publikacija. Hrvatski glas Berlin prati zbivanja i aktivnosti Hrvata u Berlinu s ciljem ubrzavanja procesa integracije.
Hrvatski glas Berlin, prati i objavljuje literarne aktivnosti Hrvata u Njemačkoj, a objavljuje i radove iz Hrvatske, koji su tematski vezani za hrvatsku dijasporu.

Vanjske poveznice 
 Portal Hrvatski glas Berlin

Tiskani mediji na hrvatskom jeziku u Njemačkoj